Bruay-sur-l'Escaut – comune francese nel dipartimento del Nord nella regione del Nord-Passo di Calais
Bruay-la-Buissière – comune francese nel dipartimento del Passo di Calais nella regione del Nord-Passo di Calais